Групата е съставена от 16 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Последните два отбора отпадат в „Б“ група. Новите отбори в групата са Локомотив (Горна Оряховица) и Млада гвардия (Сливен).

Класиране 

Забележка:
 1. Днес град Дупница;
 2. ЦДНА (София) се обединява с Червено знаме (София) и под името ЦСКА „Червено знаме“. Пълно име Централен спортен клуб на армията „Червено знаме“;
 3. По време на сезона "Генерал Заимов' се преименува на „Млада гвардия“.

Републикански първенец 
Локомотив (София):

Иван Деянов, Цвятко Лалов, Васил Методиев, Иван Димитров – капитан, Тодор Велев, Апостол Чачевски, Христо Лазаров, Димитър Пенев, Мл. Пенев, Иван Коцев, Цветан Милев, Васил Василев, Никола Котков, Спиро Дебърски, Г. Манолов, Б. Ботев, Димитър Драгомиров, Г. Панов, Д. Милушев.

Треньор: Георги Берков

Голмайстор

„Б“ РФГ

Северна „Б“ РФГ 

 1. Толбухин – днес град Добрич;
 2. Михайловград – днес град Монтана.

 От „А“ РФГ изпада Спартак (Варна) и Локомотив (Горна Оряховица);
 В „А“ РФГ влиза Ботев (Враца);
 От „Б“ РФГ изпадат: Академик (Свищов), Ватев (Белослав), Лудогорец (Разград) и Стамо Костов (Попово).
 Влизат: Корабостроител (Варна), Миньор (Враца) и Доростол (Силистра).

Южна „Б“ РФГ 

 В „А“ РФГ влиза Академик (София);
 От "Б РФГ изпадат Левски (Карлово) и Ботев (Пазарджик);
 Влизат: Яворов (Чирпан), Марица (Пловдив) и Спортист (Кремиковци).

Източници 
 Българските футболни първенства 1924 – 2003
 Български футболен архив
 www.bulgarian-football.com

6